Ochsenkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Ochsenkogel (Stubaier Alpen), 3029 m, ober Ranalt im Stubai, Tirol
 Ochsenkogel (Gleinalpe, bei Übelbach), 1580 m, südlich des Speikkogel im obersten Überbachtal, Steiermark
 Ochsenkogel (Gleinalpe, bei Leoben), 1458 m, südlich Leoben am Murtal, Steiermark
 Ochsenkogel (Dürrensteigkamm), 1444 m, im Gebiet des Reichraminger Hintergebirges bei Kleinreifling am Ennstal, Oberösterreich
 Ochsenkogel (Packalpe), ca. 1300 m, am Packsattel, Grenze Kärnten/Steiermark
 Ochsenkogel (Ebenforst), 1268 m, im Reichraminger Hintergebirge an der Krummen Steyrling, Oberösterreich
 Ochsenkogel (Micheldorf), 906 m, Hausberg von Micheldorf in Oberösterreich